Haseltalbrücke steht für:

 Haseltalbrücke (A 3), A3-Überquerung des Haslochbaches im Haseltal bei Marktheidenfeld
 Talbrücke Haseltal (A 71), A71-Überquerung der Hasel bei Meiningen
 Talbrücke Haseltal (A 73), A73-Überquerung der Hasel (Werra) bei Suhl